

Codici 
 KUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Padang Geroda, Kuantan, Malaysia
 kua – codice ISO 639-3 della lingua kuanyama

Altro 
 Lingua kua (codice ISO 639-3 tyu)